Burg Rieden steht für folgende Burgställe:
 Burg Rieden (Baden-Württemberg), Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall
 Burg Rieden (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern